Лу́жская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лужская улица — улица в Великом Новгороде.
 Лужская улица — улица в Волгограде.
 Лужская улица — улица в Калининграде.
 Лужская улица — улица в Москве.
 Лужская улица — улица в Перми.
 Лужская улица — улица во Пскове.
 Лужская улица — улица в городе Самаре.
 Лужская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Лужская улица — улица в Донецке.